Населені пункти в Чехії:

 Богутін (Шумперк)
 Богутін (Пршібрам)

Див. також 

 Богутин